Il doppio maschile  del Canada Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Mahesh Bhupathi e Pavel Vízner.

Mahesh Bhupathi e Pavel Vízner hanno battuto in finale 6–4, 6–4  Paul Hanley e Kevin Ullyett.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti)
 Martin Damm /  Leander Paes (quarti)

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (finale) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali) 
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (secondo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Pavel Vízner (campioni)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2007
ATP Tour 2007